Duyn ist der Familienname folgender Personen:

 Huub Duyn (* 1984), niederländischer Radrennfahrer
 Mona Van Duyn (1921–2004), amerikanische Dichterin
 Roel van Duyn, (* 1943) eigentlich Roel van Duijn, niederländischer Aktivist und Politiker 
 Willem Duyn (1937–2004), niederländischer Rocksänger

Siehe auch:
 Van der Duyn
 Duijn
 Duin